Gerichtstraße steht für:
 Gerichtstraße (Berlin)
 Gerichtstraße (Hamburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Hamburg-Altona-Nord
 Gerichtstraße (Königstein im Taunus), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Königstein im Taunus #Königstein

Siehe auch:
 Gerichtsstraße